OZ sau Oz poate fi:

 Asiana Airlines, codul IATA al acestei companii aeriene
 Oz, tărâm imaginar din cartea scrisă în 1900 de scriitorul american L. Frank Baum, Vrăjitorul din Oz
 Mägo de Oz, formație muzicală spaniolă

Nume 
 Amos Oz, scriitor israelian

Legături externe 
 
  „OZ” la acronymfinder.com